Рождество в Коннектикуте (фильм, 1945) — фильм 1945 года
 Рождество в Коннектикуте (фильм, 1992) () — фильм американского актёра и режиссёра Арнольда Шварценеггера, ремейк фильма 1945 года